Брут ( — грубый, тупой, жестокий)

Римляне 

 Марк Юний Брут ( Марк Ю́ний Брут Цепио́н, 85—42 гг. до н. э.) — римский сенатор, известный как один из убийц Цезаря.
 Марк Юний Брут Старший () — римский трибун 83 до н. э.
 Луций Юний Брут () — патриций, возглавивший в 509 до н. э. восстание против Тарквиния Гордого, один из основателей Римской республики.
 Децим Юний Брут Альбин () — военачальник Юлия Цезаря, наместник Трансальпийской Галлии.
 Децим Юний Брут Каллаик (II век до н. э.) — древнеримский политик и полководец.
 Децим Юний Брут — консул Римской республики 77 до н. э., отец одного из убийц Цезаря.
 Децим Юний Брут Сцева — консул Древнего Рима 325 до н. э.

Другие люди 
 Брут Троянский — в «Истории королей Британии» Гальфрида Монмутского правнук Энея, основатель британской королевской династии, предок короля Артура.
 Брут II Зелёный Щит — седьмой легендарный король Британии, сын короля Эбравка.
 Брут, Янош Михай (1517—1592) — хронист, придворный историограф трансильванского князя Батория.
 Брут, Александр Иванович (1800 — не ранее 1853) — адъюнкт Санкт-Петербургского университета.
 Брут — кассир-самоубийца, рубль с подписью которого стал талисманом для карточных игроков.
 Брут — псевдоним В. А. Алексеева (1858—?), российский военный, генерал-майор, публицист.

Прочее 
 Хома Брут — главный герой повести Гоголя «Вий».
 «Брут» — мраморный бюст, заказанный Микеланджело в 1537—1538 гг. Донато Джанотти.
 «Роман о Бруте» — стихотворный роман Васа XII в. на англо-нормандском языке.
 «Брут» — роман Лайамона на английском языке XIII в.
 Брут — село в Северной Осетии.